II сезон третьей лиги первенства России по футболу состоялся в 1995 году в период с 2 апреля по 29 октября.

Команды 
В сезоне 1995 года в третьей лиге были заявлены 98 команд. В межсезонье 1994—1995 некоторые команды сменили свои названия:

 «Арго» (Каспийск) на «Анжи-2»
 «Горняк» (Качканар) на «Горняк-Ванадий»
 «Динамо-Прометей» (Санкт-Петербург) на «Динамо»
 «Ингушетия» (Назрань) на «Ангушт» (Малгобек)
 «КАМАЗ-д» (Набережные Челны) на «КАМАЗ-Чаллы-д»

 «Колос-2» (Краснодар) на «Колос-д»
 «Россия» (Москва) на «Монолит»
 «Текстильщик» (Ишеевка) на «Волга» (Ульяновск)
 «Торпедо-МКБ» (Мытищи) на «Торпедо»
 «Эстель» (Уфа) на «Агидель»

По ходу сезона «Спартак»-д (Владикавказ) сменил название на «Спартак-Алания»-д

Расположение команд

Таблицы

1 зона 
 Итоговая таблица

 * Команда «Спартак-Алания»-д (Владикавказ) была исключена из лиги после 30-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 ** Команда «Спартак» (Алагир) была исключена из лиги после 27-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 *** Команда Жемчужина-д (Сочи) на момент снятия с турнира имела показатели 16:+6=1-9, 26-30
 **** Команда Колос-д (Краснодар) на момент снятия с турнира имела показатели 13:+4=1-8, 13-23

Лучшие бомбардиры:

2 зона 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

3 зона 
 Итоговая таблица

 * Команда «Асмарал-д» (Москва) была исключена из лиги после 25-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 Результат матча «Торпедо-д» (Москва) 0:0 «Дон» (Новомосковск) был аннулирован. Команде «Торпедо-д» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

4 зона 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Кристалл» (Дятьково) 3:2 «Спартак» (Кострома) был аннулирован. Команде «Кристалл» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

5 зона 
 Итоговая таблица

 * Команда «Лада-д» (Тольятти) была исключена из лиги после 27-го тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.
 Результат матча «Нефтяник» (Похвистнево) 0:2 «Кристалл» (Сергач) был аннулирован. Команде «Нефтяник» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

6 зона 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Динамо» (Пермь) 0:0 «Энергия» (Чайковский) был аннулирован. Команде «Динамо» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «КАМАЗ-Чаллы-д» (Набережные Челны) 0:0 «Газовик» (Оренбург) был аннулирован. Команде «КамАЗ-Чаллы-д» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 Россия. Сезон-1995

Третья лига ПФЛ
Футбол в России в 1995 году